Истарски Власи или Истровласи могу бити:

 источноистарски Власи, односно Истрорумуни (Ћићи), који говоре истрорумунским језиком 
 западноистарски Власи-старинци, односно Истриоти, који говоре истриотским језиком

Види још 
 Истра (вишезначна одредница)
 Власи (вишезначна одредница)